Erik Staaff kan syfta på:

* Erik Staaff (1655–1704), svensk präst
 Erik Staaff (1860–1950), svensk språkman
 Erik Staaff (1867–1936), svensk språkman